Иманкара (), Имангара () — казахский топоним:

 Иманкара — сопка в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана.
 Иманкара — пещера в склоне горы Иманкара.